Айн — представник народу айнів (айну), що проживає в даний час на острові Хоккайдо (Японія).
 Айн () — вісімнадцята буква арабської абетки.
 Айн — буква ефіопського алфавіту геєз.

Прізвище 

 Айн Ренд — відома американська письменниця і філософ, творець філософського напряму об'єктивізму.
 Кріста Айн — американська еротична модель і актриса.

Топонім 
 Айн — регіон в Сомалі, що входить до складу Сул-Санааг-Айну.

Див. також 
 Аїн (значення)